Ypsilon kan eventuellt ha flera betydelser:

 ýpsilon – bokstav i det grekiska alfabetet, se ypsilon
 Ypsilonkors – kors format som ett Y, se gaffelkors
Ypsilon vid Norrlands nation – en damförening vid Norrlands nation, Uppsala
 Ypsilon (bro) – en bro i Drammen, Norge